Porci Laeca (tribú), tribú de la plebs el 199 aC
 Porci Laeca (senador), senador romà